Bob, zimski olimpijski sport
 Bob (mahunarka), povrće iz reda mahunarki
 Bob (frizura), frizura
 B.o.B, američki reper